

Patronyme 

 Mélanie Cohl (née en 1982), chanteuse belge

Pseudonyme 

 Émile Cohl, pseudonyme d'Émile Courtet (1857-1938), dessinateur et animateur français.

Sigle 
 CoHL, nom de la United Hockey League de 1991 à 1997.